Rádio Terra é uma estação de rádio brasileira da cidade de São Paulo, a emissora pertencente a Rede Mundial de Comunicações. A emissora é voltada à música sertaneja. Foi criada em janeiro de 2002.

Após meses fora do ar reassume o canal 98.1 MHz que foi ocupado pela Sê Tu Uma Benção da IMPD e já abrigou a Terra a maior parte do tempo mas operando apenas na Grande São Paulo. A rádio operava em onda média (AM) em 1330 kHz até 2015, quando foi substituída pela Rádio Nova Mundial. Após transmitir a emissora por duas semanas, a rádio retornou a sua frequência original no dial AM.

A programação da rádio substituiu a da Rádio Plenitude em Campinas, na frequência de 96.5 MHz, em novembro de 2015.

Em 2018, a emissora foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar a Rádio Tupi do Rio de Janeiro pelo uso indevido da marca Tupi, de propriedade dos Diários Associados.

Comunicadores 
FM
 Eliane Camargo
 Pedro di Alcântara
 Marcos Viana
 Kelvin Souza
 Pâmela França

AM
 Samuel Gonçalves
 Paulinho Boa Pessoa
 Carlos Papa
Toni Gomide

Ligações externas 
 

Rede Mundial de Comunicações
Terra, Radio
Estações de rádio fundadas em 2002